Anežka Bavorská (1276 – 1345) byla braniborská a landsberská markraběnka z rodu Wittelsbachů.

Život a potomci 
Narodila se jako dcera vévody Ludvíka II. Hornobavorského a jeho třetí manželky, Matyldy Habsburské. V roce 1290 se v Donauwörthu provdala za Jindřicha Hesenského mladšího, syna Jindřicha I. Hesenského (1244-1308). Měli spolu nejméně jedno dítě, a to dceru Anežku.

V roce 1303 se Anežka Bavorská vdala znovu, tentokrát za braniborského a landberského markraběte Jindřicha I. Z tohoto svazku vzešlo několik dětí:

 Žofie (kolem 1300–1356), brunšvicko-lüneburská vévodkyně ∞ Magnus I. Brunšvický-Wolfenbüttelský
 Judita (asi 1302–1330), brunšvicko-grubenhagenská vévodkyně ∞ Jindřich II. Brunšvicko-grubenhagenský
 Markéta (asi 1302–1347), abatyše
 Jindřich II. (1308–1320), braniborský markrabě

Vývod z předků

Odkazy

Reference 

Wittelsbachové
Braniborské markraběnky
Narození v roce 1276
Úmrtí v roce 1345
Ženy